La División de Honor B de Rugby 2020-21 es una categoría de la segunda competición de rugby en España, organizada por la Federación Española de Rugby.

Grupo A

Equipos

Clasificación

Grupo B

Equipos

Clasificación

Grupo C

Equipos

Clasificación

Enlaces externos 
 Federación Española de Rugby

2020
Rugby de España en 2020
Rugby de España en 2021